Coway (bedrijf), een Zuid-Koreaanse fabrikant van huishoudelijke apparaten, waterzuiveraars en waterontharders;
 Lijst van rassen uit Star Wars (A-E)#Coway, een ras uit de Star Wars saga;